Bäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bäcktjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bäcktjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Västra Bäcktjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Östra Bäcktjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Bäcktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Bäcktjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Bäcktjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun, 
Bäcktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 731815-158900), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,27 ha)
Bäcktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (4,17 ha)
Bäcktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,83 ha)

Se även
Bäcketjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn